Église Notre-Dame-de-Grâce peut faire référence à plusieurs édifices religieux, dont :

Église Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, église catholique de Montréal située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Église Notre-Dame-de-Grâce de Nercón, église catholique romaine située à Nercón, dans l'archipel de Chiloé.
 Église Notre-Dame-de-Grâce de Quinchao, église catholique romaine située à Quinchao, dans l'archipel de Chiloé.

Église Notre-Dame-de-Grâce de Saint-Pierre-de-Bailleul, église catholique située à Saint-Pierre-de-Bailleul, dans le département français de l'Eure, en région Normandie.
 Église Notre-Dame-de-Grâce de Gignac, église catholique située à Gignac, dans le département français de l'Hérault, en région Occitanie.
 Église Notre-Dame-de-Grâce de Passy, église catholique romaine située rue de l'Annonciation dans le  de Paris.

Église Notre-Dame-de-Grâce (Varsovie), église catholique située à Varsovie.